«Цвет ночи» () — американский фильм в жанре нуар с участием Брюса Уиллиса, играющего в этом фильме психолога, который потерял свою клиентку. Лауреат премии «Золотая малина» в номинации худший фильм года. В то же время фильм номинировался на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня» —  в исполнении Лорен Кристи.

Слоган:  ().

Сюжет 
Билл Кейпа (Брюс Уиллис), нью-йоркский психолог, впадает в глубокую депрессию после потери пациентки — она выбросилась в окно прямо во время сеанса. Увидев её труп в зелёном платье в луже крови, он испытывает сильнейший шок, побочным эффектом которого является дальтонизм: герой перестает различать красный цвет. Чтобы прийти в себя, он едет в Лос-Анджелес к своему другу, с которым они вместе учились.

Там он присутствует на групповом сеансе психотерапии, а ночью друга зверски убивают ножом с нанесением множества ножевых ранений. Не без участия полиции Билл Кейпа берётся вести дальше эту группу, так как есть подозрение, что убийцей может быть один из пациентов.

В случайном дорожном инциденте герой знакомится с очаровательной молодой женщиной по имени Роза. У них стремительно развивается роман. Он очарован ею, поскольку она отвечает всем его внутренним желаниям. Героя несколько раз пытаются убить. Билл приезжает к одному из пациентов группы Кейси Хайнцу. Он был художником. В его мастерской Билл находит множество картин с изображением женщин, у которых вырезаны лица, и жестоко убитого Кейси.

Постепенно выясняется, что у каждого из группы пациентов (кроме одного подростка Ричи) роман с Розой, которую они знают под именем Бони, и каждый без ума от неё. Герой Уиллиса выясняет, что Ричи давно умер и что у него была сестра по имени Роза…

В итоге оказывается, что старший брат Ричи и его врач, склоняя его к сексу, довели его до самоубийства. Теперь Дейл, которому требуется сексуальный партнер, заставляет Розу играть роль своего младшего брата, сожительствуя с ней как с мужчиной, так что у неё возникает расстройство личности. Кейпа вытаскивает почти исчезнувшую Розу, которая убивает своего старшего брата, после чего пытается покончить с собой, но Билл её спасает.

В ролях 
 Брюс Уиллис — доктор Билл Кейпа
 Джейн Марч — Роуз/Ричи/Бони
 Рубен Блейдс — лейтенант Хектор Мартинес
 Лесли Энн Уоррен — Сондра Дорио
 Скотт Бакула — доктор Боб Мур
 Брэд Дуриф — Кларк
 Лэнс Хенриксен — Бак
 Кевин Дж. О’Коннор — Кейси Хайнц
 Эндрю Лоури — Дейл Декстер
 Эрик Ла Саль — детектив Андерсон
 Джефф Кори — Эшленд
 Кэтлин Уилхойт — Мишель
 Ширли Найт — Эдит Ниделмайер

Примечания

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Эротические фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Неонуар
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы об инцесте
Множественная личность в популярной культуре
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы Hollywood Pictures
Независимые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику трансгендерности